Юрий Нелединский-Мелецкий:
 Нелединский-Мелецкий, Юрий Александрович (1751—1828) — русский поэт, сенатор, статс-секретарь.
 Нелединский-Мелецкий, Юрий Степанович (ум. до 1755) — русский государственный деятель, сенатор.